Кадъм (, Kadmos, Cadmus) може да се отнася за:

 Кадъм, син на Агенор и Телефаса, основател и цар на Тива
 Кадъм от Кос, тиран на Занкле, син на Скит и внук на Зевс или на Херакъл и Ехидна
 Кадъм от Милет, син на Пандион, историк 6 век пр.н.е.
 Кадъм от Милет Млади, син на Архелай, историк
 Корнелий А. Кадъм (1844–1902), политик на САЩ

Други:
 Кадмус (планина), във Фригия, Мала Азия, днес Baba Dağı в Турция
 Кадмус (река), извира от планина Кадъм, днес Gökpınar
 Кадмус, град в Сирия
 (7092) Кадъм, астероид